Marie-Laure Delie (Villiers-le-Bel, 1988. január 29. –) francia női válogatott labdarúgó.

Pályafutása

Klubcsapatban

A válogatottban

Sikerei, díjai

Válogatottban 

 Ciprus-kupa győztes (2): 2012, 2014
 SheBelieves-kupa győztes (1): 2017

Statisztikái

Klubcsapatokban 
2020. március 20-án frissítve

Válogatottban
2019. november 9-el bezárólag

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Élő személyek
1988-ban született személyek
Francia női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Francia olimpikonok
A 2011-es női világbajnokság labdarúgói
A 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2015-ös női világbajnokság labdarúgói
A 2016. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A CNFE Clairefontaine labdarúgói
A Paris Saint-Germain női labdarúgói
A Montpellier HSC női labdarúgói